Grad u Danskoj:
 Rødovre, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Rødovre (općina), općina u regiji Hovedstaden